Acrocephalus (botanica) – genere di piante della famiglia Lamiaceae
 Acrocephalus (zoologia) – genere di uccelli della famiglia Sylviidae